Jim McGeough (né le  à Regina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1979, il commence sa carrière avec les Pat Blues de Regina dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1981 dans la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington en , en . Il passe professionnel avec les Capitals de Washington dans la Ligue nationale de hockey en 1981.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1979-1980 || Pat Blues de Regina || LHJS ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1979-1980 || Pats de Regina || LHOu ||10 ||1 ||4 ||5 ||2 ||5 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|1980 ||Pats de Regina ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|- 
|rowspan="2"|1980-1981 || Pats de Regina || LHOu ||4 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Bighorns de Billings || LHOu ||67 ||49 ||42 ||91 ||139 ||5 ||2 ||5 ||7 ||15
|-
|1981-1982 || Bighorns de Billings || LHOu ||71 ||93 ||66 ||159 ||142 ||5 ||2 ||1 ||3 ||4
|-   
|1981-1982 || Capitals de Washington || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1982-1983 ||Islanders de Nanaimo || LHOu ||72 ||76 ||56 ||132 ||126 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1982-1983 || Bears de Hershey || LAH ||5 ||1 ||1 ||2 ||10 ||5 ||0 ||2 ||2 ||25 
|- 
|1983-1984 || Bears de Hershey || LAH ||79 ||40 ||36 ||76 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Whalers de Binghamton || LAH ||57 ||32 ||21 ||53 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1984-1985 || Capitals de Washington || LNH ||11 ||3 ||0 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Penguins de Pittsburgh || LNH ||14 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Skipjacks de Baltimore || LAH ||38 ||14 ||13 ||27 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1985-1986 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||17 ||3 ||2 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Skipjacks de Baltimore || LAH ||45 ||18 ||19 ||37 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1986-1987 || Lumberjacks de Muskegon || LIH ||18 ||13 ||15 ||28 ||6 ||15 ||14 ||8 ||22 ||10 
|-
|1986-1987 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||11 ||1 ||4 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1987-1988 || Indians de Springfield || LAH ||30 ||11 ||13 ||24 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1987-1988 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||34 ||34 ||18 ||52 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||44 ||28 ||24 ||52 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Roadrunners de Phoenix || LIH ||77 ||35 ||46 ||81 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 || Knights de Nashville || ECHL ||4 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan="3"|1990-1991 || Wings de Kalamazoo || LIH ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Gulls de San Diego || LIH ||10 ||2 ||4 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Choppers d'Albany || LIH ||12 ||9 ||3 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 || Renegades de Richmond || ECHL ||24 ||16 ||12 ||28 ||34 ||7 ||0 ||2 ||2 ||8 
|-
|1991-1992 || Bracknell Bees || BHL ||12 ||15 ||9 ||24 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 || Renegades de St. Petersburg || SuHL ||19 ||17 ||14 ||31 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Renegades de Richmond || ECHL ||39 ||14 ||27 ||41 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 || Freeze de Dallas || LCH ||28 ||21 ||16 ||37 ||24 ||7 ||3 ||5 ||8 ||8 
|-
|1993-1994 || Renegades de Richmond || ECHL ||26 ||10 ||8 ||18 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|1994-1995 || Freeze de Dallas || LCH ||66 ||50 ||50 ||100 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Thunder de Wichita || LCH ||31 ||11 ||20 ||31 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 || Renegades de Reno || WCHL ||15 ||4 ||10 ||14 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Thunder de Wichita || LCH ||21 ||6 ||20 ||26 ||4 ||9 ||9 ||2 ||11 ||8 
|- 
|1997-1998 || Thunder de Wichita || LCH ||68 ||38 ||39 ||77 ||78 ||15 ||10 ||9 ||19 ||10 
|-
|1998-1999 || Thunder de Wichita || LCH ||27 ||18 ||22 ||40 ||24 ||4 ||1 ||3 ||4 ||6
|- 
|1999-2000 || Thunder de Wichita || LCH ||37 ||12 ||13 ||25 ||30 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2000-2001 || Cotton Kings de Lubbock || WPHL ||59 ||14 ||30 ||44 ||46 ||12 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|2003-2004 || Vikings de Trois-Rivières || LHSMQ ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 57 || 7 || 10 || 17 || 32 || - || - || - || - || -

Statistiques Roller Hockey 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993 || Coasters du Connecticut || RHI ||14 ||11 ||24 ||35 ||56 
|- 
|1994 || River Rats de Sacramento || RHI ||10 ||2 ||14 ||16 ||8 
|-
|1995 || Coyotes d'Oklahoma || RHI ||24 ||16 ||22 ||38 ||7 
|-
|1997 || Vipers de St. Louis || RHI ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en avril 1963
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1984-1992)
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Knights de Nashville
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur des Choppers d'Albany
Joueur des Renegades de Richmond
Joueur des Bracknell Bees
Joueur du Freeze de Dallas
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Renegades de Reno
Joueur des Cotton Kings de Lubbock
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Bighorns de Billings
Joueur des Islanders de Nanaimo
Attaquant de hockey sur glace